Мутина:
 Мутина — название античного города, находившегося на территории нынешней Модены
 Мутина — опустевшая деревня в Киренском районе Иркутской области См. также 
 Мутин